Константин Беля́ев:
 Беляев, Константин Александрович (род. 1971) — украинский писатель и переводчик.
 Беляев, Константин Иванович (1884—1942) — советский архитектор.
 Беляев, Константин Иванович (1910—1964) — советский писатель (d).
 Беляев, Константин Николаевич (1934—2009) — советский бард.